Суперкубок Ісландії з футболу 2013 — 44-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 квітня 2013 року між чемпіоном Ісландії Гапнарфйордур та володарем кубка Ісландії КР.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2013
Ісландія